Zakłady Mięsne Jaugsch i S-ka w Toruniu – dawna wytwórnia bekonu i szynki w Toruniu, która znajdowała się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście, na terenie Rzeźni Miejskiej u zbiegu ulic Targowej i Lubickiej.

Historia 
Firma rodziny Jaugsch powstała w 1867 roku i pierwotnie zajmowała się handlem rogacizną. W 1924 roku rozpoczęto w niej produkcją bekonu, szynek w puszkach, konserw mięsnych i wędliny. Większość tej produkcji eksportowano do wielu krajów Europy oraz do USA. W 1938 roku zakład wyprodukował ok. 107 000 puszek szynki, 190 ton konserw mięsnych, 540 ton smalcu i 550 ton innych przetworów mięsnych. Firma prowadziła swoje przedstawicielstwa m.in. w: Nowym Jorku, Londynie, Hamburgu, Amsterdamie, Brukseli i Paryżu. W czasie II wojny światowej obiekt przejął okupant, a większość produkcji przeznaczono na zaopatrzenie Wermachtu. W okresie wojny hitlerowcy wykorzystywali samochody tej firmy do transportu ludzi osadzonych w forcie VII, których przewozili na egzekucję do lasu Barbarka. Po 1945 roku firmę Jaugsch władze komunistyczne zlikwidowały.

Zatrudnienie 
Szczyt zatrudnienia w zakładzie przypadał na koniec lat 30. XX wieku, kiedy pracowało tu ponad 200 osób.

Sklepy firmowe 
Zakład prowadził na terenie Torunia siedem sklepów firmowych, w których prowadzono sprzedaż detaliczną:
 ul. Chełmińska 6
 ul. Grudziądzka 75
 ul. Mickiewicza 94
 ul. Szeroka 19
 ul. Szosa Chełmińska 94
 ul. Poznańska 7
Ponadto sklep firmowy działał w Rzeźni Miejskiej.

Zobacz też 
 Zbrodnia w Barbarce
 Gospodarka Torunia

Przypisy 

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Nieistniejące obiekty budowlane w Toruniu